Venets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Венец) :
Venets, village bulgare de l'obchtina de Karnobat, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Venets, village bulgare de l'obchtina de Venets, situé dans l'oblast de Choumen ;
Venets, village bulgare de l'obchtina d'Opan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.

Voir aussi